Louis Le Pensec (né en 1937), homme politique français ;
 Ronan Pensec (né en 1963), coureur cycliste français.